Будза:
  — язык семьи банту.
 Будза, Сергей Владимирович — украинский спортсмен.